Клетино — деревня в Кимрском районе Тверской области. Входит в состав Титовского сельского поселения. На 2017 год в деревне числилась одна улица — Лесная.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Волги. Высота центра селения над уровнем моря — 116 м. Находится между городами Дубна Московской области и Кимры Тверской области. Рядом с деревней расположен аэродром Борки, а также деревни Прислон и Нутромо.

Население

Достопримечательности 
 Близ деревни расположен Клетинский бор, объявленный государственным природным ландшафтным заказником местного значения.

Примечания 

Населённые пункты Кимрского района